Henry VIII. ist der Name folgender Personen:

 Henry VIII. (1491–1547), König von England, siehe Heinrich VIII. (England)

Henry VIII bezeichnet:
 Henry VIII, ein Drama von William Shakespeare, siehe Heinrich VIII. (Drama)
 Henry VIII (Oper), eine Oper von Camille Saint-Saëns (1883)
 Henry VIII (2003), ein britisches Filmdrama von Pete Travis